Омар Годинес Лансо () — кубинский -концептуалист и постмодернист, живописец и карикатурист.

Родился в Гаване (Куба) в 1953 году, сейчас вместе с женой Ольгой проживает в Москве, есть дочь. Окончил художественное училище Сан-Алехандро в Гаване, по специальности «Рисунок и живопись», Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова по специальности «Плакат, иллюстрация и оформление книги». Присвоена квалификация художника-графика и звание магистра искусствоведения. Также окончил международные курсы шелкографии в мастерской Рене Портокареро в Гаване. Является членом международной федерации художников ЮНЕСКО (International Federation of Artists UNESCO) и Московского Союза художников, куратор фестиваля ибероамериканской культуры.

Работы

Собрания, в которых находятся работы 
 Работы находятся в Государственном музее В. В. Маяковского,
 L Галерее,
 Центральном доме духовного наследия,
 Международном фонде «Новый Свет 500»
 Международном фонде Луиса Ортега,
 Всесоюзном выставочном центре,
 
 Фирме COLVE,
 Редакции журнала «Латинская Америка»,
 Посольстве Республики Куба,
 Испанском центре в Москве,
 Фонде университета Gh Kassel в ФРГ,
 Центре развития изобразительного искусства,
 Галерее Galiano в Гаване,
 Фонде педагогического института в г. Либертад на Кубе, а также в частных собраниях России, Германии, Австрии, Франции, Италии, Испании, Голландии, *Швеции, США ,Кубы, Японии, Венесуэлы, Эквадора, Мексики, Доминиканской Республики, Канады, Аргентины, Арубы, Уругвая, Перу.

С 1972 года принимал участие более чем в 60 выставках на Кубе, в России и за рубежом.

Иллюстрации 
В разные годы сотрудничал как иллюстратор в различных периодических изданиях: «Juventud Técnica», «Palante» и многих других.

Прочая деятельность 
Известен как  — перевел на русский язык сборник стихов известного кубинского поэта Алекса Паусидеса () «Песня Орфея», «Рукопожатие» Российско-кубинский альманах, 2009 год. Участвовал в переводе фильма Михаила Косырева-Нестерова «Океан». Омар Годинес был многолетним членом жюри номинации «Дизайн» конкурса «Музы мира».

Источники 
 Омар Годинес. Биография
 Омар Годинес и Фернандо Химено Перес в экспозиции «Слияние истоков» в Творческой мастерской Александра Рябичева
 Вам слово! Омар Годинес!

Ссылки 
 ОМАР ГОДИНЕС. ФЕРНАНДО ХИМЕНО ПЕРЕС. ОБЩИЙ ГОРИЗОНТ. «СЛИЯНИЕ ИСТОКОВ»
 Скульпторы Александр Рябичев, Степан Мокроусов, Владимир Колесников, художники Александр Волков, Мухадин Кишев, Омар Годинес, Лариса Белима и другие в экспозиции «Живопись в ритме джаза».
 Омар Годинес. Биография
 Омар Годинес: выставка «Встреча двух миров» в РГБМ

Примечания 

Художники-иллюстраторы по алфавиту
Художники-иллюстраторы Кубы
Художники-иллюстраторы России‎
Члены Московского Союза художников